Plaats in Indonesië
 Ketileng (Cilegon), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilegon in de provincie Bantam
 Ketileng (Kramat), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Ketileng (Todanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Ketileng (Malo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java